Казачок:

Топоним

Ойконимы

Россия 
 Казачок — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Казачок — посёлок в Таловском районе Воронежской области.

Украина 
 Гурьев Казачок — село Золочевского района Харьковской области.
 Протопопов Казачок — упразднённое село, включённое в состав Гурьева Казачка.
 Сотницкий Казачок — село Золочевского района Харьковской области.

Гидронимы 
 Казачок — река в Мариинском муниципальном округе Кемеровской области России.
 Казачок — река в Старобельском районе Луганской области Украины/ЛНР.
 Казачок — река в Золочёвском районе Харьковской области Украины.

Фамилия 
 Казачок, Александр Дмитриевич (род. 1932) — советский и российский скульптор. 
 Казачок, Евгений (род. 1995) — латвийский футболист, полузащитник.
 Козачок, Иван Моисеевич (1825—1901) — тайный советник
 Козачок, Иван Фёдорович (1913—?) — Герой Социалистического Труда.

Другое 
 Казачок — русский и украинский народный танец.
 Казачок — мальчик-слуга, обычно одетый в казакин или черкеску и остриженный по-казацки (в быту российских дворян).
 Казачок — марсианская посадочная платформа.

См. также 
 Казак
 Казачёк
 Казачки
 Казачков